Gods har flere betydninger:

 Gods (varer)
 Gods (større gård)
 Gods (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1962 instrueret af Jesper Tvede